

Note

Collegamenti esterni 
 

Caso per Due, Un